La Roca Roja és un cim de 1.012,9 m alt que fa de límit entre els termes comunals rossellonesos de Bula d'Amunt i del conflentí de Glorianes, tots de la Catalunya del Nord. És al nord del Pic Ambrosi, a ponent de Serrabona. És un dels contraforts de llevant del Massís del Canigó, al límit oest del terme de Bula d'Amunt, i l'est del de Glorianes.

La Roca Roja és un cim de pas freqüent de les rutes excursionistes de la zona, entre el Rosselló i el Conflent.

Referències 

Roja, roca
Roja, roca